Sayram kan syfta på:

 Sayram Aūdany, distrikt i Kazakstan
 Sayram Hu, sjö i Kina
 Sairam (köpinghuvudort i Kina, Xinjiang Uygur Zizhiqu), ort i Kina